Abércio (Avercius, Avircius, Avirkios) é um nome comum a diversos santos cristãos, mencionados em obras hagiográficas como a Menaea Graeca e o Menologium der Orthodox-Katholischen Kirche des Morgenlandes:

 Abércio, martirizado através da espada, festejado no dia 28 de fevereiro
 Abércio, de cujo martírio nada mais se sabe, festejado no dia 5 de dezembro
 Abércio de Hierápolis, também conhecido como Abércio Marcelo, bispo da cidade egípcia de Hierápolis em meados do século I
 Inscrição de Abércio, hagiografia de Abércio de Hierápolis
 Abércio e Helena, mártires cristãos, filhos de Alfeu e irmãos de três dos Doze Apóstolos

Referência
 Holweck, F. G., A Biographical Dictionary of the Saints. St. Louis, MO: B. Herder Book Co., 1924.

Desambiguação